Флёра́нс (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3208. Всего в кантон Флёранс входят 20 коммун, из них главной коммуной является Флёранс.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 10 551 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Флёранс на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер